Андре́й Сини́цын:
 Синицын, Андрей Александрович (род. 1949) — лётчик-испытатель 1-го класса, Герой Российской Федерации.
 Синицын, Андрей Алексеевич (род. 1988) — российский футболист.
 Синицын, Андрей Максимович (1913—1998) — историк, редактор, москвовед.
 Синицын, Андрей Тимофеевич (род. 1961) — критик и книгоиздатель, редактор.
 Синицын, Андрей (род. 1991) — латвийский футболист, полузащитник.